fj è una parola detta a caso

Sigle 
 Flying Junior – barca a vela

Codici 
 FJ – codice vettore IATA di Air Pacific
 fj – codice ISO 639 alpha-2 della lingua figiana
 FJ – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Figi

Informatica 
 .fj – dominio di primo livello delle Figi

Religione 
 F.J. – Fratelli giuseppini del Rwanda (Frères Joséphites)
 F.J. – Figlie di Gesù

Altro 
 fJ – simbolo del femtojoule